Winningen bezeichnet folgende Orte:

 Winningen, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Winningen (Aschersleben), Ortsteil der Stadt Aschersleben im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt